Bulnes pode ser o nome das seguintes localidades:

 Bulnes (Chile)
 Bulnes (Espanha)

Desambiguação
Desambiguações de topônimos